Ohestraße steht für

 Ohestraße (Laatzen), Straße in Laatzen
 Ohestraße in Hannover, siehe Mahnmal zur Erinnerung an jüdisches Leben in der Ohestraße